Ptòlic d'Egina, escultor grec.
 Ptòlic de Còrcira, escultor grec